|}
|}

Interstate 94 (afgekort I-94) is de noordelijkste van oost naar west lopende Interstate Highway van de Verenigde Staten. De snelweg begint in Billings (Montana) en eindigt in Port Huron (Michigan). Belangrijke steden langs de I-94 zijn Billings, Minneapolis, Madison, Milwaukee, Chicago en Detroit.

Lengte

Externe link 
 Interstate Guide website

Interstate highway
Weg in Montana
Weg in North Dakota
Weg in Minnesota
Weg in Wisconsin
Weg in Illinois
Weg in Indiana
Weg in Michigan
Milwaukee